Бенесс-ле-Дакс Бене́сс-ле-Дакс (фр. Bénesse-lès-Dax) — муніципалітет у Франції, у регіоні Аквітанія, департамент Ланди.
 Дакс (фр. Dax) — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Аквітанія, департамент Ланди.
 Сен-Поль-ле-Дакс (фр. Saint-Paul-lès-Dax) — муніципалітет у Франції, у регіоні Аквітанія, департамент Ланди.
 Анагайм Дакс «Анагайм Дакс» (англ. Anaheim Ducks, «Качки з Анагайма»), раніш: «Майті Дакс оф Анагайм» (англ. Mighty Ducks of Anaheim, «Могутні Качки з Анагайма») — професійний хокейний клуб Тихоокеанського дивізіону Західної конференції Національної хокейної ліги з міста Анагайм, штат Каліфорнія, США.